I Don’t Feel Like Dancin' — первый сингл со второго альбома американской группы Scissor Sisters Ta-Dah. Сингл занял первое место в официальном чарте Великобритании. В написании песни принял участие Элтон Джон.

Список композиций

CD 
 I Don’t Feel Like Dancin' (album version)
 Ambition

Макси-сингл 
 I Don’t Feel Like Dancin' (album version)
 I Don’t Feel Like Dancin' (Linus Loves Dub)
 I Don’t Feel Like Dancin' (video)

12' винил 
 I Don’t Feel Like Dancin' (album version)
 I Don’t Feel Like Dancin' (Linus Loves Vocal edit)

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Десятилетние чарты

Ссылки

Примечания 

Песни 2006 года
Синглы Scissor Sisters
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Композиции в стиле ню-диско
Синглы Polydor Records
Песни о танце
Песни, написанные Элтоном Джоном